Krzyż (česky Kříž) je název nebo součást názvu více míst v Polsku:

 Krzyż Wielkopolski – město v Velkopolském vojvodství, sídlo gminy Krzyż Wielkopolski
 Krzyż (Lodžské vojvodství) – vesnice v Lodžském vojvodství, část gminy Czastary
 Krzyż (Pomořské vojvodství) – vesnice v Pomořském vojvodství, část gminy Czersk
 Krzyż (Svatokřížské vojvodství) – vesnice v Svatokřížském vojvodství, část gminy Czarnocin